Subtropischer Sturm Eins bezeichnet vier subtropische Wirbelstürme im Atlantischen Ozean:

 Subtropischer Sturm Eins (1968)
 Subtropischer Sturm Eins (1978)
 Subtropischer Sturm Eins (1982)
 Subtropischer Sturm Eins (1992)